At-Tarif – stanowisko archeologiczne w Egipcie
 At-Tarif – miasto w Algierii
 Prowincja At-Tarif w Algierii